Ulster Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ulster Township (Iowa)
 Ulster Township (Pennsylvania)